The Coronation of Edward VII ou Le Sacre d'Edouard VII est un court métrage de Georges Méliès et de Charles Urban sorti en 1902 au début du cinéma muet.

Synopsis 

 et Alexandra sont couronnés dans l'abbaye de Westminster le  par l'archevêque de Cantorbéry Frederick Temple. Le film en est la reconstitution.

Articles connexes 
 Filmographie de Georges Méliès

Lien externe 
 

Court métrage français
Film muet français
Film français sorti en 1902
Film français en noir et blanc
Film réalisé par Georges Méliès
Film historique français
Royauté au cinéma
Édouard VII